Maltees voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Maltees voetbalelftal onder 16 (vrouwen)